Advanced Dungeons & Dragons – gioco di ruolo da tavolo
 Advanced Dungeons & Dragons – videogioco del 1982 per Intellivision (anche sottotitolato Cloudy Mountain)
 Advanced Dungeons & Dragons: Treasure of Tarmin – videogioco del 1983 per Intellivision e Mattel Aquarius